Дмитрий Александрович Герман — русский ботаник, кандидат биологических наук, сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада.

Был сотрудником центра изучения организмов  при Гейдельбергском университете (Centre for Organismal Studies Heidelberg) где специализировался в исследовании растений семейства капустные.

Опубликовал наименования более двухсот описанных им растений.

Публикации 
 German D. A., Koch M. A. Eutrema salsugineum (Cruciferae) new to Mexico: a surprising generic record for the flora of Middle America. PhytoKeys, 2017. — Vol. 76. — P. 13-21. DOI: 10.3897/phytokeys.76.9731
 German D. A. (2525) Proposal to conserve the name Alyssum hyperboreum (Draba hyperborea) with a conserved type (Cruciferae). Taxon, 2017. — Vol. 66. No. 2. — P. 755—756. DOI: 10.12705/663.24
 German D. A.,  Al-Shehbaz I. A. A taxonomic note on Sterigmostemum and related genera (Anchonieae, Cruciferae). Новости систематики высших растений, 2017. — Т. 48. — С. 78-83.
 Al-Shehbaz I. A., German D. A. (2585) Proposal to conserve the name Hesperis pendula DC. against H. pendula Murr. (Cruciferae). Taxon, 2018. — Vol. 67. № 1. — P. 212. DOI: 10.12705/671.23
 German D. A. On the identity of some endemic SW Asian Cruciferae. I.Thlaspi s. l. Turczaninowia, 2018. — Vol. 21. No. 1. — P. 180—187. DOI: 10.14258/turczaninowia.21.1.18
 Wang X.-J., Hu Q.-J., Guo X.-Y., Wang K., Ru D. F., German D. A., Weretilnyk E. A., Abbott R. J., Lascoux M., Liu J. Q. Demographic expansion and genetic load of the halophyte model plant Eutrema salsugineum. Molecular Ecology, 2018. — Vol. 27. № 14. — P. 2943—2955. DOI: 10.1111/mec.14738

Примечания

Ссылки 
 Алтайский государственный университет — Герман Дмитрий Александрович

Ботаники России